Storklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storklobben (Föglö, Åland), 
 Storklobben, del av Hättorna (Kumlinge, Åland), 
 Storklobben, Houtskär, Åboland, 
 Storklobben, Raseborg, Nyland, 
 Storklobben, Ingå, Nyland,

Se även
Storkobben
Storkobban
Lillklobben

Robotskapade Finlandförgreningar